Eurytos – w mitologii greckiej jeden z gigantów
 Eurytos – w mitologii greckiej syn Hermesa
 Eurytos – w mitologii greckiej syn Melaneusa
 Eurytos (Eurytion) – w mitologii greckiej centaur tesalski